Municipio de Lehman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lehman (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Lehman (condado de Pike, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Pike.